Pedder steht für:

John Lewes Pedder (1784–1859), Chief Justice von Tasmanien, Australien
Lake Pedder, See in Tasmanien, Australien
Peter Teumer, Sänger der Band Daily Terror

Siehe auch:
 Peder
 Petter